Corver Hooft is een Amsterdamse patriciërsfamilie. In 1854 kreeg de familie toestemming om de dubbele naam Corver Hooft te voeren (tot dan was Corver een van de voornamen). Hiertoe behoren in ieder geval:

 Gerrit Corver Hooft, ook wel Gerard Corver Hooft (1744-1807), o.a. bewindvoerder van de West Indische Compagnie en schout van Amsterdam
 Jan Corver Hooft (1779 - 1855), voorzitter Tweede Kamer, zoon van Gerrit
 Jan Reijnaud Corver Hooft (1821 - 1889), advocaat, wethouder van Amsterdam, lid van de Tweede Kamer, zoon van Jan

Nederlandse of Vlaamse achternaam